Borna Rendulić (né le  à Zagreb en Croatie) est un joueur professionnel de hockey sur glace croate. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au KHL Medveščak, il fait ses débuts avec l'équipe senior en 2007 dans le championnat de Croatie. Il part en Finlande durant la saison 2007-2008 où il s'aguérit dans les équipes de jeunes du S-Kiekko. Il intègre le centre de formation de l'Ässät en 2008. Il est prêté à son club formateur deux ans plus tard et évolue dans l'EBEL, l'élite autrichienne. 

Il découvre la SM-liiga avec l'Ässät en 2011-2012. Il dispute trois matchs à ce niveau et joue quelques matchs avec le SaPKo dans la Mestis. Il réalise un essai concluant avec le HPK Hämeenlinna durant l'été 2012. Il marque son premier but dans la SM-liiga le  chez le KalPa. Ses performances convainquent l'entraîneur Ari-Pekka Selin de lui offrir une place sur la première ligne d'attaque du HPK quelques jours plus tard lors du départ d'Eric Fehr en Amérique du Nord.  

Le , il signe un contrat avec l'Avalanche du Colorado. Il part en Amérique du Nord et commence la saison 2014-2015 avec leur club ferme des Monsters du lac Érié dans la Ligue américaine de hockey. Le , avec l'Avalanche, il devient le premier Croate à disputer une partie de la Ligue nationale de hockey face aux Predators de Nashville. Le 31 décembre contre les Flyers de Philadelphie, il marque son premier but dans la LNH.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Croatie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2012 : nommé meilleur attaquant de division 1 groupe B.

Championnat du monde 
2011 : meilleur buteur de la division 2 groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2006-2007 || KHL Medveščak || Croatie|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || KHL Medveščak || Slovénie || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Ässät Pori || Jr. A SM-liiga || 31|| 4|| 14|| 18|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || KHL Medveščak || EBEL || 12|| 1|| 1|| 2|| 2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || KHL Medveščak 2|| Croatie || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori || Jr. A SM-liiga || 34|| 21|| 28|| 49|| 51|| 5|| 4|| 8|| 12|| 27
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori || SM-liiga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || SaPKo || Mestis || 7|| 2|| 3|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HPK Hämeenlinna || Jr. A SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Heinolan Peliitat || Mestis || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 37|| 8|| 4|| 12|| 6|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 57|| 11|| 21|| 32|| 34|| 6|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2014-2015|| Monsters du lac Érié || LAH || 26|| 4|| 4|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avalanche du Colorado || LNH || 11|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 68 || 16 || 22 || 38 || 41 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 69 || 12 || 11 || 23 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Pelicans Lahti || Liiga || 14|| 5|| 3|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 32|| 8|| 11|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 59|| 13|| 10|| 23|| 75|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Adler Mannheim || DEL || 50|| 27|| 22|| 49|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Örebro HK || SHL || 49 || 17 || 21 || 38 || 70 || 9 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  || 

| 15 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Zagreb
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Örebro HK